Westerveld (gemeente), gemeente in de provincie Drenthe
 Westerveld (begraafplaats), begraafplaats in de gemeente Velsen, Noord-Holland
 Park Westerveld, park in Arnhem
 Westerveld (natuurgebied), natuurgebied bij Hilversum

Nederlandse personen met de achternaam Westerveld:
 Evert Pieter Westerveld, marine-officier en politicus
 Johan Hendrik Westerveld, militair en verzetsstrijder
 Mies Westerveld, politicus
 Sander Westerveld, voetballer
 Lisa Westerveld, politica